Белгородднестровски район (; ) е район, част от Одеска област, Украйна. Неговата площ е 1852 км2. Административен център е град Белгород Днестровски (без да влиза в състава на района).

География 
Районът е разположен в историко–географската област Буджак, в южната част на Бесарабия. Състои се от 56 населени места.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 62 326 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки